Rabassa morta, contracte per al conreu emfitèutic semblant a un arrendament per a conrear-hi vinya
 Rabassa de Perellós, nissaga valenciana 
 Toponímia:
 Rabassa (Alacant), barri de la ciutat d¡Alacant 
 Rabassa (Montagut i Oix), nucli disseminat de població de Montagut i Oix (La Garrotxa).
 Naturlandia - la Rabassa, estació d'esquí de fons del comú de Sant Julià de Lòria, a Andorra 
 La Rabassa (Andorra), indret del comú de Sant Julià de Lòria, a Andorra
 La Rabassa (Clariana de Cardener), masia del municipi de Clariana de Cardener, a la comarca del Solsonès 
 La Rabassa (Sant Guim de Freixenet), poble del municipi de Sant Guim de Freixenet, a la comarca de la Segarra 
 Es Carnatge des Coll d'en Rabassa, àrea natural d'interès geològic i paleontològic 
 Can Rabassa (Blanes), masia de Blanes a la comarca de la Selva 
 Turó de Can Rabassa, muntanya entre els municipis de Vallromanes i de Vilanova del Vallès (Vallès Oriental)
 Botànica: Rabassa (botànica), part de la tija (soca) d'un arbre o d'un arbust coberta per la terra, de la qual arrenquen les arrels
 Biografies:
 Gener Rabassa (València ~1342 - després de 1412), jurisconsult 
 Gregory Rabassa (1922), traductor literari del castellà i el portuguès a l'anglès 
 Pere Rabassa (Barcelona, 1683 - Sevilla, 1767), músic, compositor i musicòleg 
 Estanislau Reynals i Rabassa (Barcelona, 1822 - 1876), advocat i escriptor català 
 Josep Comabella i Rabassa (Ponts, Noguera, 1908 - Barcelona, 1981), periodista, escriptor i polític marxista català 
 Miquel Gaietà Soler i Rabassa (Palma, 1746 - Malagón, 1808), advocat i polític il·lustrat mallorquí
 Ramon Blasi i Rabassa (La Selva del Camp, 1901 - Barcelona, 1980), escriptor català